Freudenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Freudenberger (1874–1927), deutscher Politiker (SPD) und Buchhändler
 Franz Friedrich Freudenberger (1804–1862), Schweizer Maler und Zeichner
 Hannelore Freudenberger (* 1929), deutsche Schauspielerin, Synchron- und Hörspielsprecherin
 Herbert Freudenberger (1926–1999), deutscher Psychoanalytiker
 Hermann Freudenberger (1922–1992), Journalist und Autor, Kolumnist "Knitz" der "Stuttgarter Nachrichten"
 Nell Freudenberger (* 1975), US-amerikanische Schriftstellerin
 Petra Freudenberger-Lötz (* 1966), deutsche Religionspädagogin, Hochschullehrer der Universität Kassel, Autorin und Herausgeberin 
 Sigmund Freudenberger (1745–1801), Schweizer Maler
 Theobald Freudenberger (1904–1994), Professor für Kirchengeschichte an der Universität Würzburg
 Thorsten Freudenberger (* 1973), bayerischer Kommunalpolitiker (CSU); seit 2014 Landrat des Landkreises Neu-Ulm
 Uriel Freudenberger (1705–1768), Schweizer Pfarrer und Historiker

Freudenberg bezeichnet:
 Freudenberger Bier, Biersorten der kleinen Brauerei Märkl aus Freudenberg in der Oberpfalz
 Harburg-Freudenberger, einen Hersteller von Spezialmaschinen mit Sitz in Hamburg-Harburg

Siehe auch: 
 Freudenberg